Mymensingh (stad), een stad in Bangladesh
 Mymensingh (zila), een district van Bangladesh
 Mymensingh (divisie), een van de divisies van Bangladesh